В отборочную группу 5 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Германия, Шотландия, Исландия, Литва и Фарерские острова. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Германия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Шотландия, заняв второе место, получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
5 мячей
  Эйдур Гудьонсен

4 мяча
  Михаэль Баллак
  Фреди Бобич

3 мяча
  Томас Ражанаускас

2 мяча
  Регви Якобсен
  Йон Петерсен
  Мирослав Клозе
  Игорис Моринас
  Нил Макканн
  Кенни Миллер

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году